Список резолюций Совета Безопасности ООН с 2201 по 2300, принятых в период с 15 февраля 2015 г. по 12 февраля 2015 г.

Примечания 

 

Резолюции Совета Безопасности ООН
2201